Le Trophée Urpo Ylönen est remis annuellement au meilleur gardien de but du championnat de Finlande de hockey sur glace de la saison. Il est attribué depuis 1978 et a été renommé Urpo Ylönen en 1995.

Joueur récompensé

Références 

Kilpiö